Pozorty ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Pozorty (Olsztyn), Ortschaft im Stadtteil Brzeziny der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Posorten, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Pozorty (Zalewo), Ortschaft in der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Posorten, Kreis Mohrungen, Ostpreußen